Acqua in bocca (Le pipelet n'a pas pipé) – romanzo di Jean Sareil
 Acqua in bocca – romanzo giallo di Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli edito nel giugno 2010
 Acqua in bocca (Water) – film del 1985 diretto da Dick Clement
 Acqua in bocca – serie a cartoni animati
 Acqua in bocca – modo di dire